Photophone (téléphonie optique) : technique de téléphonie développée par Alexandre Graham Bell dans les années 1880.
 Photophone (procédé sonore) : procédé d'enregistrement du son déposé par la société RCA dans les années 1920-1930.
 Photophone (appareil) : téléphone mobile dont le capteur permet de prendre des photos numériques de haute résolution.